Ismael Moreno puede referirse a:

Ismael Moreno Chamarro, juez de la Audiencia Nacional de España.
Ismael Moreno Pino, jurista, escritor y diplomático de México.